Olea steht für:
 Ölbäume, eine Gattung der Ölbaumgewächse (Oleaceae)
 Olea (Gastropoda) , 1923, Gattung aus der Familie Limapontiidae , 1847 innerhalb der Klasse der Schnecken
 Olea hansineensis , 1923, Species der Olea (Gastropoda)
 Olea hensoni , 2019, Species der Olea (Gastropoda)

Olea ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Pérez Olea (1923–2005), spanischer Filmkomponist
 Pedro Olea (* 1938), spanischer Regisseur

Siehe auch:
 Oleum